ван ден Хюрк () — нидерландская фамилия.

Известные представители:
 Ван ден Хюрк, Антони (род. 1993) — нидерландский футболист, игрок национальной сборной Кюрасао.
 Ван ден Хюрк, Тобиас (род. 1990) — нидерландский кёрлингист.